Чемпионат Армении — серия спортивных соревнований. Чемпионаты Армении проводятся с 1992 года и по сей день.

Чемпионаты Армении проводятся по следующим видам спорта:
 Игровые виды спорта:
 Чемпионат Армении по футболу
 Чемпионат Армении по баскетболу
 Чемпионат Армении по волейболу среди мужчин
 Чемпионат Армении по волейболу среди женщин
 Чемпионат Армении по футзалу
 Чемпионат Армении по хоккею на траве
 Чемпионат Армении по хоккею с шайбой

 Единоборства:
 Чемпионат Армении по боксу
 Чемпионат Армении по боксу среди женщин
 Чемпионат Армении по дзюдо
 Чемпионат Армении по самбо 
 Чемпионат Армении по каратэ
 Чемпионат Армении по вольной борьбе
 Чемпионат Армении по греко-римской борьбе
 Чемпионат Армении по тхэквондо

 Другое
 Чемпионат Армении по шахматам 
 Чемпионат Армении по тяжёлой атлетике
 Чемпионат Армении по лёгкой атлетике
 Чемпионат Армении по фигурному катанию
 Чемпионат Армении по плаванию
 Чемпионат Армении по лыжному спорту
 Чемпионат Армении по прыжкам в воду
 Чемпионат Армении по парусному спорту
 Чемпионат Армении по бадминтону
 Чемпионат Армении по настольному теннису
 Чемпионат Армении по велоспорту
 Чемпионат Армении по фехтованию
 Чемпионат Армении по русским шашкам
 Чемпионат Армении по тройным нардам
 Чемпионат Армении по армрестлингу
 Чемпионат Армении по спортивной гимнастике
 Чемпионат Армении по художественной гимнастике
 Чемпионат Армении по стрельбе
 Чемпионат Армении по академической гребле
 Чемпионат Армении по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования в Армении